Noord-Limburg (België), noordelijk gedeelte van de Belgische provincie Limburg
 Noord-Limburg (Nederland), noordelijk gedeelte van de Nederlandse provincie Limburg
 Noord-Limburg (waterschap), voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Limburg